La Colère du ciel et du vent est le final de la trilogie du Prince des nuages de Christophe Galfard, dessiné par Vincent Dutrait. Il est sorti le  en grand format.

Résumé 
Tom est devenu le héros d'Ygrektone, l'école d'élite scientifique du Tyran. Mais il ne sait pas ce qu'elle cache... Et il sait moins, encore, que Tristam et Myrtille ont de gros problèmes : il est coincé dans un nuage itinérant, essayant sans succès de ressentir les vents, et elle, erre, désespérée, dans les ruines du royaume détruit de son père, l'ancien Roi des Nuages du Nord.
Tristam et Myrtille se sont échoués à la surface de la Terre dans une des dernières forêts et y découvrent un peuple étrange...

Pendant ce temps, Tom, lui, est emprisonné par le Tyran dans un nuage géant...

Voir aussi

Articles connexes 
 Le Blueberry
 Le Matin des trois soleils

Liens externes 
 Site de l'auteur

Roman français paru en 2013
Le Prince des nuages